Vápeník může označovat:
příjmení
 Jana Vápeníková (* 1964) – česká biatlonistka
 Josef Vápeník (* 1948) – český fotbalista a trenér
 František Vápeník (1874–???) – československý politik
 Miroslav Vápeník (* 1976) – český fotbalista, obránce
 Vladimíra Jechová Vápeníková (* 1967) – česká podnikatelka

obec
 Vápeník (okres Svidník) – obec na Slovensku